Posusz – martwe lub obumierające drzewa stojące.

Przyczyny powstawania 
Przyczynami powstawania posuszu mogą być:
 nadmierne zagęszczenie drzewostanu
 szkodniki owadzie pierwotne lub wtórne
 emisje przemysłowe
 zmiana warunków wodnych
 naturalna śmierć

Podział z gospodarczego punktu widzenia 
Często wyróżnia się dwa rodzaje posuszu:
 posusz czynny – drzewa zasiedlone jeszcze przez owady uważane w leśnictwie za tzw. szkodniki owadzie wtórne, które nie ukończyły jeszcze rozwoju
 posusz jałowy – drzewa obumarłe, z których wyleciały już kambiofagi (w leśnictwie uważane w tym przypadku za szkodniki wtórne po odbyciu rozwoju)

Rola w lesie i gospodarce 
Leśnicy usuwają posusz z lasu w cięciach sanitarnych, po czym używany jest on na opał. 

Spełnia on jednak istotną rolę w ekosystemie leśnym – jest na przykład siedliskiem życia wielu ważnych gatunków organizmów leśnych (grzybów, roślin naczyniowych, owadów, ptaków, drobnych ssaków i in.) i jego eliminacja może stanowić dla nich zagrożenie.

Zobacz też 

 złom (martwe drzewo stojące złamane)
 martwe drewno w lesie

Przypisy 

Martwe drewno